Praticolella trimatris är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1983. Praticolella trimatris ingår i släktet Praticolella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
trimatris